Kostadinow oder Kostadinov ist der Familienname folgender Personen:

* Alexandar Kostadinow (* 1988), bulgarischer Ringer
 Anton Kostadinow (* 1982), bulgarischer Fußballspieler
 Branimir Kostadinow (* 1989), bulgarischer Fußballspieler
 Dijan Kostadinow (* 1982), bulgarischer Schachkomponist und Zauberkünstler
 Emil Kostadinow (* 1967), bulgarischer Fußballspieler

 Joan Kostadinow (* 1947), bulgarischer Politiker
 Kostadin Kostadinow (* 1959), bulgarischer Fußballspieler
 Miroslaw Kostadinow (* 1976), bulgarischer Popsänger
 Petar Kostadinow (* 1978), bulgarischer Fußballspieler
 Wladimir Kostadinow (* 1987), bulgarischer Fußballspieler